Achmore (Highland), een dorp in Ross and Cromarty in de Schotse Hooglanden
 Achmore (Lewis), een dorp op het Schotse eiland Lewis